Ivan Pešić (hrvatski nogometaš)
Ivan Pešić (srpski nogometaš)